Causale adequaatheid, het criterium dat er een statistische waarschijnlijkheid moet zijn tussen oorzaak en gevolg
 Filosofische adequaatheid of epistemologische adequaatheid, het criterium dat een theorie of beschrijving overeen moet komen met filosofische ideeën en opvattingen
 Historische adequaatheid, het criterium dat een theorie of beschrijving overeen moet komen met hoe deze historisch tot stand is gekomen
 Zinadequaatheid of subjectieve adequaatheid, het criterium dat gemaakte verbanden tussen sociale elementen als zinvol worden ervaren en in overeenstemming zijn met de gewoonlijke denk- en voelpatronen
 Empirische adequaatheid, het criterium dat een theoretisch concept of wet een empirische confirmatie heeft